Russ Bender (stripreeks) - Nederlandse stripreeks
 Russ Bender (acteur) - Amerikaans acteur